Церковь Святых Апостолов Петра и Павла () — католический храм в городском посёлке Логишин, Белоруссия. Относится к Пинскому деканату Пинского диоцеза. Памятник архитектуры в неоготическом стиле, построен в 1909 году. Включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (код 113Г000568).

История 
Первый католический храм в Логишине был построен в 1634 году усилиями Альбрехта Станислава Радзивилла, который в это время был владельцем местечка. После восстания 1863 года храм был отобран у католиков царскими властями и передан православным. В 1893 году церковь была разобрана и перенесена на кладбище, где сгорела четырьмя годами позже. У католиков Логишина своего храма не было до начала XX века. После объявления «манифеста об укреплении начал веротерпимости» в 1905 году католики получили возможность построить новый костёл. Строительство велось с 1907 по 1909 год, неоготическая кирпичная церковь была освящена в 1913 году во имя апостолов Петра и Павла.

Архитектура 
Основной объём Петропавловского храма прямоугольный в плане. К нему примыкает пятигранная апсида и четырёхъярусная колокольня. Стены расчленены контрфорсами, окна — стрельчатые. В интерьере выделяется главный алтарь с позолоченными скульптурами ангелов. В Петропавловском храме хранится одна из наиболее почитаемых католических икон Белоруссии — икона «Богоматери — Королева Полесья».

Литература 
 А. М. Кулагін. Каталіцкія храмы Беларусi. — Мінск: 2008. ISBN 978-985-11-0395-5

Примечания

Ссылки 
 «Архітэктура Беларусі. Энцыклапедычны даведнік». Мінск, «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», 1993 год.  ISBN 5-85700-078-5.
 Храм на сайте Католической церкви в Белоруссии 
 Сайт globus.tut.by 
 radzima.org 

Храмы, заложенные в 1907 году
Храмы, построенные в 1909 году в Белоруссии
Католические храмы Брестской области
Логишин
Логишин
Неоготическая архитектура Белоруссии